Schachbundesliga 2019/20 steht für:

 ursprüngliche Bezeichnung der Schachbundesliga 2019/21, deutsche Schachbundesliga
 ursprüngliche Bezeichnung der Schachbundesliga 2019/21 (Frauen), deutsche Schachbundesliga der Frauen
 Schachbundesliga 2019/20 (Österreich), österreichische Schachbundesliga
 Schachbundesliga 2019/20 (Österreich, Frauen), österreichische Schachbundesliga der Frauen
 Schachbundesliga 2019/20 (Schweiz), Schweizer Schachbundesliga